Diagnóstico — processo de designação de patologia a partir de sintomas (quadro clínico)
 Fotograma — parte em um filme
 Quadro — plano vertical de projeção nos processos de perspectiva exata
 Quadro (redes) — unidade de transmissão digital de dados em redes de computadores e telecomunicações
 Quadro (vídeo) — cada uma das imagens fixas de um produto audiovisual
 Quadro de avisos — objeto ou lugar onde as pessoas podem deixar anúncios, avisos ou outras mensagens de caráter público
 Quadro de bicicleta — estrutura de uma bicicleta, ou motocicleta
 Quadro de distribuição — equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica de uma ou mais fontes de alimentação e distribui-las a um ou mais circuitos
 Quadro negro — superfície reusável onde se escreve textos ou desenho
 Quadro branco — superfície lisa de cor branca, geralmente feita de laminado melamínico, onde se escreve com marcador especial e apagado com lã
 Quadro interativo — superfície que pode reconhecer a escrita eletronicamente e que necessita de um computador para funcionar
 Quadro profissional — núcleo de pessoas em uma organização governamental, empresarial ou militar (o quadro de funcionários)
 Pintura — arte cujo formato padrão para suas obras é em quadros
 Programa de televisão — certas produções televisivas possuem partes distintas que a compõem chamadas de "quadros"

Ver também 
 Quadrado — forma geométrica
 Quadrinhos — forma de arte que conjuga texto e imagens; banda desenhada
 Quadros (sobrenome)
 Moldura
 Partido de quadros — categoria sobre partidos políticos em oposição aos "partidos de massas"

Desambiguação